

Patronymes 
 Léon Bellefleur (1910-2007) est un artiste-peintre et graveur automatiste canadien.
 Michel Bellefleur (1939-) est un philosophe canadien.

Autres 
 La Belle fleur jaune est une variété de pomme.
 Belle-fleur est le nom parfois donné au chevalement, notamment en Belgique.